Mamadou Diakité peut désigner :
 Mamadou Diakité (1950-), un homme politique malien ;
 Mamadou Diakité (1982-), un basketteur français ;
 Mamadou Diakité (1985-), un footballeur franco-malien.